Saint Laurent désigne plusieurs saints catholiques et orthodoxes. 

 Laurent de Rome († 258), archidiacre et martyr à Rome ;
 Laurent de Cantorbéry († 619) ;
 Laurent O’Toole († 1180 ou 1181), Lorcán Ua Tuathail en irlandais ou Laurent de Dublin, abbé de Glendalough puis archevêque de Dublin ;
 Laurent de Ripafratta († v. 1456), religieux dominicain, vicaire général de l'ordre, bienheureux ;
 Laurent Justinien (), premier patriarche de Venise ;
 Laurent de Villamagna († 1535), ou Lorenzo de Masculis da Villamagna, bienheureux, prêtre franciscain à Ortona dans les Abruzzes en Italie ;
 Laurent de Brindes († 1619), ou Laurent de Brindisi, docteur de l'Église, supérieur général des Capucins, au  ;
 Laurent Ruiz († 1637), martyr à Nagasaki (Japon), laïc premier saint philippin ;
 Laurent de Salamine († 1707), moine constructeur d’un monastère dans l’île de Salamine ;
 Laurent Imbert († 1839), avec Pierre Maubant et Jacques Chastan, martyrs en Corée ;
 Laurent Pe-Man († 1856), bienheureux, ouvrier chinois torturé et décapité à Su-Lik-Hien, dans la province de Kwang-Si ;
 Laurent Ngon († 1862), martyr à An-Xa au Tonkin.